Esistono due sistemi produttivi a stampaggio rotazionale:

 colata centrifuga
 rotostampaggio